Assedio di Eger (1552) – un evento del XVI secolo delle guerre ottomane in Europa
 Assedio di Eger (1596) – assedio durato dal 20 settembre al 12 ottobre del 1596, come parte della Lunga guerra